Après la chute (After the Fall), pièce de théâtre du dramaturge américain Arthur Miller créée en 1964 ;
 Après la chute, album du groupe de rock progressif Chrysalide, sorti en 2004 ;
 Après la chute, film franco-allemand de 2009.